У переліку подані найбільші порти України за вантажообігом.

2019 
тис. т.

2018

2017

2013

2007

Загальний вантажообіг портів України

Див. також 
 Водний транспорт України
 Пасажиропотік аеропортів України

Примітки

Посилання 
 
 Оперативні дані щодо вантажообігу в портах України  // Адміністрація морських портів України
 Показники роботи 2019 
 Рейтинг морских портов Украины. Необъяснимый рост грузооборота в 2012 году на 40 млн. тонн 
 Рейтинг морских портов Украины по грузообороту, достигнутому в 2013 году, тыс. т 

Вантажні перевезення